O Conjunto Augusto Montenegro e um bairro da Zona Oeste de Manaus, Pertencente ao bairro Lírio do Vale.

População 
 Dados do Bairro
 População: 4.213 moradores

Transportes 
Augusto Montenegro é servido pela empresa de ônibus Via Verde Transportes Coletivos, que atualmente opera nas seguintes linhas:

Ver também 
 Lírio do Vale
 Lista de bairros de Manaus

 Zona Oeste de Manaus

Lírio do Vale
Zona Oeste de Manaus